

Personaggi 
 Harry Mason – personaggio della serie di videogiochi Silent Hill
 Harry Mason – personaggio della soap opera Coronation Street

Persone 
 Harry Mason Reid (1939) – politico statunitense
 Harry H. Mason (1873-1946) – politico statunitense
Harry Mason – attore statunitense del cinema muto